ABC-Modell steht für:
 ABC-Theorie, ein Modell für menschliches Verhalten
 ein Modell der Blütenentwicklung, siehe Blüte #Festlegung der Blütenorgane
 ein Basismodell der Software-Ergonomie, siehe Software-Ergonomie#Kriterien und ABC-Modell (Software)